Angry Samoans peut désigner :
 Angry Samoans, album de rap/metal, publié par Boo-Yaa T.R.I.B.E. en 1997
 The Angry Samoans, groupe de punk américain

Homonymie